Dimitri – variante del nome proprio di persona maschile Demetrio
 Demetrio di Russia – Principe di Mosca e Granduca di Vladimir, santo dalla Chiesa ortodossa russa
 Dimitri di Suzdal – Gran Principe di Vladimir-Suzdal'
 Dimitri di Tver – Principe di Tver' nonché Gran Principe di Vladimir 
 Francesco Dimitri – scrittore italiano
 Giovanni Dimitri – militare italiano
 Giuseppe Dimitri – terrorista e politico italiano
 Dimitri (Dimitri Jakob Müller) – clown svizzero 
 Nina Dimitri – cantante e musicista svizzera, figlia del clown Dimitri

Pagine correlate 

Antonio Dimitri
Falso Dimitri 
Demetrio